Червоний Донець — колишня назва смт Донець (Харківська область, Балаклійський район)
 Червоний Донець — колишня назва села Щасливе (Харківська область, Ізюмський район)